Conspiracy (englisch: Verschwörung) steht für:

 Conspiracy, Originaltitel des amerikanisch-britischen Films Die Wannseekonferenz (2001)
 Conspiracy, Originaltitel des US-amerikanischen Actionthrillers Conspiracy – Die Verschwörung (2008)
 Conspiracy.com, Alternativtitel des US-amerikanischen Thrillers Startup (Film) (2001)
 Conspiracy (Band), britisch-amerikanische Progressive-Rock-Band
 consPiracy, griechische Thrash-Metal-Band
 Conspiracy (Junior-M.A.F.I.A.-Album), Album der US-amerikanischen Rapgruppe Junior M.A.F.I.A.
 Conspiracy (King-Diamond-Album), Album des dänischen Musikers King Diamond
 Conspiracy (England und Wales), Institut des Strafrechts von England und Wales
 im angelsächsischen Recht so viel wie Beteiligung an einer Straftat 

Siehe auch
 Verschwörer